Christian Rolando Lara Anangonó ou simplesmente Christian Lara ou ainda Lara (Quito, 27 de abril de 1980), é um futebolista equatoriano. Atua como meia.

Títulos
El Nacional
 Campeonato Equatoriano de Futebol: 1(2005 Clausura)LDU Quito Campeonato Equatoriano de Futebol: 2
(2007, 2010)
Recopa Sul-Americana: 2
(2009, 2010)
Copa Sul-Americana: 1
(2009)

Ligações externas
Perfil na FEF
Ogol
OleOle

Naturais de Quito
Futebolistas do Equador
Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2006
Futebolistas do Club Deportivo El Nacional
Futebolistas do Al-Wakrah Sport Club
Futebolistas da Liga Deportiva Universitaria (Quito)
Futebolistas do Barcelona Sporting Club
Futebolistas do Deportivo Pereira
Futebolistas do Real Cartagena
Futebolistas do Manta Fútbol Club
Futebolistas da Sociedad Deportivo Quito